

Toponyme 

 Chadwick, village situé dans l'Illinois (États-Unis) ;
 Chadwick, cratère lunaire

Patronyme 

 Alan Chadwick (1909-1980), jardinier britannique qui a conçu et diffusé l'agriculture biologique intensive ;
 Bill Chadwick (1915-2009), arbitre américain de hockey sur glace ;
 Charles Chadwick (1932-), écrivain anglais ;
 Cyril Chadwick (1879-1955), acteur et chanteur anglais ;
 Edwin Chadwick (1800-1890), réformateur anglais ;
 George Chadwick, (1854-1931), compositeur américain ;
 Glen Chadwick (1976-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Guy Chadwick, chanteur britannique, leader du groupe The House of Love ;
 Hector Munro Chadwick (1870-1947), philologue et historien britannique ;
 Helen Chadwick, (1953-), artiste conceptuelle anglaise ;
  ;
 James Chadwick (1891-1974), physicien britannique ;
 Expérience de Chadwick ;
 Jamie Chadwick (1998-), femme pilote automobile britannique ;
 John Chadwick (1920-1998), philologue britannique ;
 Joseph Chadwick (1909-), écrivain américain ;
 Justin Chadwick (1968-), acteur et un réalisateur britannique. ;
  (1943-), bassiste anglais (Gerry and the Pacemakers) ;
 Nora Kershaw Chadwick (1883-1965), historienne anglaise ;
 Rachael Chadwick, (1990-), joueuse de squash anglaise ;
 Roderick Chadwick (né en 1978), pianiste britannique.

Prénom 

Homonymie de patronyme